Прелюдії op. 32 — цикл 13 прелюдій для фортепіано Сергія Рахманінова, створений 1910 року.

Список 
1. C-dur (Allegro vivace)
2. b-moll (Allegretto)
3. E-dur (Allegro vivace)
4. e-moll (Allegro con brio)
5. g-moll (Moderato)
6. f-moll (Allegro appassionato)
7. F-dur (Moderato)
8. a-moll (Vivo)
9. A-dur (Allegro moderato)
10. h-moll (Lento)
11. H-dur (Allegretto)
12. gis-moll (Allegro)
13. Des-dur (Grave - Allegro)

Посилання 
 Piano.ru - Ноти
 Chubrik.ru - Аудіозапис

Твори Сергія Васильовича Рахманінова
Твори для фортепіано
Музичні твори 1910